Burg Spitzenberg ist der Name folgender Burgen:
 Burg Spitzenberg (BE), Burgruine bei Langnau im Emmental, Kanton Bern
 Burg Spitzenberg (Kuchen), Burgruine bei Kuchen, Baden-Württemberg
 Burg Spitzenberg (Gieselwerder), Burgstall der ehemaligen Wasserburg nordwestlich von Oberweser-Gieselwerder, Landkreis Kassel, Hessen direkt am Fluss Weser
Siehe auch: Burg Spitzemberg